

Географічні об'єкти

Рідер — переписна місцевість, штат Арканзас
 Рідер — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Прізвище 
 Фелікс Максиміліан Рідер (1850—1911) — австралійський хімік і ботанік-любитель німецького походження. Авторське ботанічне скорочення Reader.